La saison 2006-2007 du Raja Club Athletic est la 58 de l'histoire du club depuis sa fondation le 20 mars 1949. Elle fait suite à la saison 2005-2006 dans laquelle le Raja a remporté le Ligue des champions arabes.

Au titre de cette saison, le Raja CA est engagé dans trois compétitions officielles: Le Championnat, la Coupe du Trône et la Ligue des champions arabes.

Le meilleur buteur de la saison est Soufiane Alloudi avec 17 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Avant saison

Transferts

Matchs amicaux

Effectif professionnel 

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants

Botola

Coupe du trône

Ligue des champions arabes

Statistiques

Statistiques des buteurs

Références 

2005-2006
Casablanca Raja
Sport au Maroc en 2007
Sport au Maroc en 2006
Raja Club Athletic